Instytucja wiodąca – podmiot (instytucja) pełniący funkcje kierownicze lub koordynacyjne w grupie spraw stanowiących główny przedmiot jej działalności, lecz należących w węższym zakresie również do innych instytucji szczebla równorzędnego lub niższego, nie podporządkowanych jej pod względem służbowym. 

Instytucja wiodąca może wydawać wytyczne innym instytucjom, określać zasady realizacji poszczególnych zadań, sprawować nadzór specjalistyczny itp.

Struktura organizacyjna wojska
Zarządzanie